

Sigle 
 Holy Roman Empire  – Sacro Romano Impero
 HRE – elemento di risposta all'ormone

Codici 
 HRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Kutsaga di Harare (Zimbabwe)
 hre – codice ISO 639-3 della lingua Hre

Altro 
 H're  – gruppo etnico del Vietnam
 HRE – livello di durezza dei materiali metallici nella scala Rockwell